

Geografia 
 Ravenstein – località dei Paesi Bassi nel comune di Oss
 Ravenstein – comune tedesco nel land del Baden-Württemberg

Persone 
 Filippo di Kleve-Ravenstein – nobile e militare borgognone
 Johann von Ravenstein – generale tedesco